Die R516 (; das kyrillische Р entspricht dem lateinischen R) ist eine russische Regionalstraße, die in nordöstlich-südwestlicher Richtung innerhalb der Oblast Kaliningrad verläuft.

Die Straße verbindet auf einer Länge von 40 Kilometern den Ort Lesnoje () – zwei Kilometer südlich der Stadtgrenze von Kaliningrad (Königsberg, Preußen) an der Fernstraße A 195 gelegen – mit der russisch-polnischen Grenze am Übergang Grzechotki – Mamonowo-II (frühere Ortsnamen entsprechend Rehfeld und Heiligenbeil). Die R516 verläuft auf der Trasse der geplanten und vor 1945 teilweise ausgebauten Reichsautobahn Berlin–Königsberg. Auf polnischer Seite setzt sie sich als Schnellstraße S 22 fort. Die Eröffnung der Grenzübergangsstelle ist am 7. Dezember 2010 erfolgt. Täglich sollen bis zu 26000 Personenkraftwagen, 1250 Lastkraftwagen und 150 Busse die Grenze passieren können.

Verlauf der R 516 
Oblast Kaliningrad:

Rajon Gurjewsk (Neuhausen):
 Lesnoje (, Ludwigswalde) (→ A 195: Kaliningrad (Königsberg) – Bagrationowsk (Preußisch Eylau)/Polen)
 X Bahnquerung Kaliningrad–Bagrationowsk (ehem. Ostpreußische Südbahn) X
 Luschki (, Julienhof)
 Jablonewka (, Lichtenhagen)
 ~ Brücke über die Prochladnaja (Frisching) ~
 Swetloje (Kobbelbude)/Medowoje (Sollnicken) (→ Slawskoje (Kreuzburg))
 ~ Brücke über die Kornewka (Stradick) ~

Rajon Bagrationowsk (Kreis Preußisch Eylau)
 Bolschedoroschnoje (, Laukitten) (→ Kornewo (Zinten)/Laduschkin (Ludwigsort))
 Nowosjolowo (, Groß Rödersdorf) (→ Mamonowo (Heiligenbeil)/Pjatidoroschnoje (, Bladiau))
 ~ Brücke über die Wituschka (Jarft) ~
 Iwanzowo (Deutsch Thierau) (→ Pogranitschny (, Hermsdorf))
 Grenzübergangsstelle Grzechotki (Rehfeld) / Mamonowo (Heiligenbeil)-II (→ Schnellstraße S 22: → Elbląg (Elbing))

Literatur 
 Nordöstliches Ostpreussen mit Memelland. Königsberg-Tilsit-Gumbinnen. Калининградская Область, Höfer-Verlag Dietzenbach RS 001

Galerie

Weblinks 
 Private Homepage zur Reichsautobahn Berlin - Königsberg
 Eröffnung des Grenzübergangs

Fernstraße in Russland